Chiropsalmidae är en familj av nässeldjur. Chiropsalmidae ingår i ordningen Chirodropida, klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chiropsalmidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Chiropsalmidae